LSB steht als Abkürzung für:

 Landessportbund, siehe Deutscher Sportbund
 Landessportbund Sachsen
 La Seda de Barcelona, spanisches Recyclingunternehmen
 Laserschutzbeauftragter
 Least Significant Bit, niedrigstwertiges Bit
 Lesben, Schwule und Bisexuelle, siehe LGBT
 Lignes Syriennes du Chemin de fer de Bagdad
 Limmattal-Strassenbahn
 Linksschenkelblock, eine Störung des Erregungsleitungssystemes des Herzens
 Linux Standard Base
 Low Surface Brightness Galaxy (LSB-Galaxien), sehr lichtschwache Galaxien
 Lower Side Band, unteres Seitenband, siehe Einseitenbandmodulation

LS-B steht für:
 , ISO-3166-2-Code des lesothischen Distrikts

Abkürzung